Rutog (tibetisch , Umschrift nach Wylie: ru thog rdzong, auch Ruthog Dzong; ) ist ein chinesischer Kreis im Autonomen Gebiet Tibet, der zum Verwaltungsgebiet des Regierungsbezirks Ngari gehört. Er liegt an der Grenze zu Kaschmir. Die Fläche beträgt 77.112 Quadratkilometer und die Einwohnerzahl 11.167 (Stand: Zensus 2020). 1999 zählte Rutog 7.140 Einwohner. Der Salzwasser-See Banggong Co liegt auf seinem Gebiet.

Klima 
Das Klima in Rutog ist sehr rau (Dfc), je nach Region liegt die Durchschnittstemperatur bei 0° in Rutog bis −10° im Norden. Im Jahr fällt durchschnittlich 73,4 mm Niederschlag. Die durchschnittliche Windgeschwindigkeit liegt bei 3,2 m/s.

Je weiter nördlich man in das Changthang vorstößt, desto kälter wird es. Ein Beispiel hierfür ist Domar, 100 km nördlich von Rutog.

Administrative Gliederung 
Auf Gemeindeebene setzt sich der Kreis aus einer Großgemeinde und vier Gemeinden zusammen. Diese sind (Pinyin/chin.):

 Großgemeinde Ritu 日土镇

 Gemeinde Duoma 多玛乡
 Gemeinde Risong 日松乡
 Gemeinde Zhebang 热帮乡
 Gemeinde Dongru 东汝乡

Einzelnachweise 

Ort in Tibet
Kreis / Banner (China)